Un monde meilleur, un épisode de la série française Combats de femme sorti en 1996 ;
 Un monde meilleur, un film de Mimi Leder sorti en 2000 ;
 Un monde meilleur, un album des Kids United sorti en 2015 ;
 Un monde meilleur, une chanson de Keen'V sortie en 2015.